est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide dicarboxylique
 acide succinique, numéro CAS 
 acide méthylmalonique, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide acétoxyacétique, numéro CAS 
 oxalate de monoéthyle ou acide éthoxy(oxo)acétique, numéro CAS 
 malonate de monométhyle ou acide 3-méthoxy-3-oxopropanoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-2-oxobutanoïque, numéro CAS 

 Diester
 oxalate de diméthyle, numéro CAS 

 Peroxyde
 peroxyde de diacétyle, numéro CAS 

 Aldéhyde
 tartraldéhyde, numéro CAS